Brygady piechoty górskiej (strzelców) noszące numer „1”:

 Górska Brygada Strzelców Podhalańskich (1919–1920) → I Brygada Górska w składzie Dywizji Górskiej (1920–1921)
 1 Brygada Górska Strzelców (1939)